

Міддлпорт — місто, штат Пенсільванія
 Міддлпорт — селище, штат Нью-Йорк
 Міддлпорт — селище, штат Огайо